Garzelli ist der Familienname von

 Enrico Garzelli (1909–1992), italienischer Ruderer
 Stefano Garzelli (* 1973), italienischer Radfahrer